

Maravilha, municipalité de l'État de l'Alagoas.
Maravilha, municipalité de l'État de Santa Catarina.